Флаг Беляевского района (Одесская область)
 Флаг Беляевского района (Оренбургская область)